Maciej Jasiński (1944–2007) – polskie kierowca i działacz sportowy
 Maciej Jasiński (ur. 1977) – polski scenarzysta komiksowy i dziennikarz
 Maciej Jasiński – polski ekonomista, dr hab.